L'Associazione Sportiva Dilettantistica Pineto Calcio è una società calcistica italiana, la principale di Pineto (TE). Milita nel girone F della Serie D, quarto livello del campionato italiano di calcio.

È nata nel 1962.

Storia 
Nella stagione 1974-1975 la squadra si aggiudica per la prima volta il campionato di Prima Categoria abruzzese ed è promossa così in Promozione abruzzese.

Nella stagione 1976-1977 ottiene la promozione in Serie D, campionato nel quale rimane per un solo anno.

Dopo altre cinque stagioni nella Promozione abruzzese, nel 1982-1983 vince il campionato, ottenendo l'ammissione all'Interregionale.

Partecipa a questa categoria fino alla retrocessione avvenuta nel 1994, ovvero due anni dopo il cambio di nome del torneo in C.N.D..

Un solo anno in Eccellenza Abruzzese e riecco il salto in C.N.D., dove la squadra resta per altri tre anni, fino alla stagione 1997-1998. Dopo la retrocessione in Eccellenza, ed in seguito anche la retrocessione in Promozione, dove resta per nove anni, ossia fino alla stagione 2007-2008, la squadra festeggia la conquista dell'Eccellenza con cinque giornate di anticipo.

Nella stagione 2015-2016, i biancoazzurri dopo essersi classificati al 3º posto nella stagione regolare del campionato di Eccellenza Abruzzo, vincono i play-off regionali, battendo prima il Martinsicuro e poi il Paterno, accedendo così alla fase dei play-off nazionali, dove eliminano in semifinale lo Sporting Città di Fiumicino, e successivamente in finale hanno la meglio sulla Subasio, ritornando così dopo 18 anni di assenza, in Serie D.

Cronistoria

Palmarès

Competizioni regionali

1994-1995

1976-1977, 1982-1983 (girone B), 2007-2008 (girone B)

1974-1975

1968-1969

Statistiche e record

Partecipazione ai campionati

Note

Voci correlate 
 Pineto
 Sport in Abruzzo

Pineto
Sport a Pineto
Pineto Calcio